GTL může také znamenat:

Gas to liquids, rafinační proces
Georgia Tech Lorraine, kampus  Georgia Institute of Technology v Metzu, Francie
Group Term Life pojištění, speciální druh životního pojištění 
GT Legends, počítačová (PC) závodní hra od firmy Simbin
Gunning Transceiver Logic